Afkorting voor de chemische stof 1,3,5-trinitrobenzeen
 Stationsafkorting van Tanjung Balai in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Een van de noteringen op de New York Stock Exchange